

Cinema
Le quattro stagioni – film d'animazione del 1969 diretto da Ivan Ivanov-Vano e Jurij Norštejn
Le quattro stagioni – film del 1981 diretto da Alan Alda
Le quattro stagioni – film del 2006 diretto da Silvano Agosti

Musica
Le quattro stagioni – primi quattro concerti della serie Il cimento dell'armonia e dell'inventione di Antonio Vivaldi

Pittura
Le quattro stagioni – ciclo di dipinti di Giuseppe Arcimboldo
Le quattro stagioni – ciclo di quattro affreschi di Francesco Sozzi
Le quattro stagioni – mosaico di Marc Chagall
Le quattro stagioni – ciclo di quattro dipinti di Nicolas Poussin
Le quattro stagioni – ciclo di quattro dipinti di Cesare Saccaggi

Pagine correlate
Quattro stagioni